АРМ — акронім кирилицею. Може означати:

 Автоматизоване робоче місце
 Автоматичне регулювання потужності
 Авторемонтна майстерня

Див. також 
 ARM
 APM — акронім латиницею